De Engelse naam van het toneelstuk Een poppenhuis van Henrik Ibsen
Diverse verfilmingen van dit toneelstuk, waaronder:
A Doll's House (1918) van Maurice Tourneur
A Doll's House (1922) van Charles Bryant
A Doll's House (Patrick Garland) uit 1973
Maison de poupée van Joseph Losey uit 1973